Bring It On – singel grupy Nick Cave and the Bad Seeds z albumu Nocturama
 Bring It On – album hongkońskiej grupy 24Herbs
 Bring It On – nagrodzony Mercury Prize album brytyjskiej grupy Gomez
 Bring It On – amerykański film komediowy z 2000 roku (polski tytuł: Dziewczyny z drużyny)